Viorel Simion () este un boxer român.

Record 

|-
|align="center" colspan=8|22 Victorii (9 prin knockout, 13 prin decizie), 7 Înfrângeri (4 decizii), 0 Egaluri
|-
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Res.
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Record
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Opponent
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Type
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Rd., Time
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Date
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Location
|align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Notes
|-align=center
|Înfrângere
|21-2   
| align=left| Scott Quigg
|UD || 12
|2017-04-29	
|align=left| 
|
|-align=center
|Victorie
|21-1   
| align=left| Andoni Gago
|UD  || 12
|2016-10-14	
|align=left| Globus Circus, București
|align=left|  
|-align=center
|Victorie
|20-1   
| align=left| Alexander Miskirtchian
|UD  || 12
|2016-03-18	
|align=left| Globus Circus, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|19-1   
| align=left| David Kis
|TKO  || 3 (12) 
|2015-08-28	
|align=left| Galați Skating Rink, Galați
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|18-1   
| align=left| Franklin Teran
|RTD  || 3 (8) 
|2014-10-31	
|align=left| Cuxhaven, Saxonia Inferioară
| 
|-align=center
|Victorie
|17-1 
| align=left| Bakhtiyar Iskenderzade
| UD || 10  
|2014-05-16	
|align=left| CU Arena, Hamburg
| 
|-align=center
|Înfrângere
|16-1
| align=left| Lee Selby
| UD || 12 
|2013-07-13
|align=left| Craven Park Stadium, Hull
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|16-0
| align=left| Ryan Sermona
| TKO || 4 (12)
|2012-11-29
|align=left| Polyvalent Hall, Craiova
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|15-0
| align=left| Edgar Riovalle
| UD || 12 
|2012-02-09
|align=left| Rapid Hall, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|14-0
| align=left| Jun Talape
| KO || 9 (12), 2:23
|2011-07-09
|align=left| Romexpo, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|13-0
|align=left| Pedro Navarrete
| SD || 8 
|2011-03-19 || align=left| Bell Centre, Montreal
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|12-0
|align=left| Victor Hugo Cardozo Coronel
| KO || 6 (10), 1:51
|2010-04-10 || align=left| Rapid Hall, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|11-0
|align=left| David Kiilu
| UD || 12 
|2009-06-05 || align=left| Rapid Hall, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|10-0
|align=left| Zsolt Nagy
| TKO || 8 (10)
|2008-12-19 || align=left| Olimpia Sports Hall, Ploiești
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|9-0
|align=left| Abdu Tebazalwa
| UD || 8 
|2008-08-01 || align=left| Piatra Neamț
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|8-0
|align=left| Ruddy Encarnacion
| UD || 10 
|2008-04-19 || align=left| Sala Polivalentă, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|7-0
|align=left| Euclides Espitia
| TKO || 4 (6)
|2007-09-28 || align=left| Valencia
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|6-0
|align=left| Fernando Guevara
| PTS || 6 
|2007-07-12 || align=left| Constanța
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|5-0
|align=left| Alfio Antonio Ruiz
| TKO || 4 (6)
|2007-04-13 || align=left| Drobeta Turnu Severin
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|4-0
|align=left| Karim Chakim
| PTS || 6 
|2006-12-16 || align=left| Rapid Hall, București
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|3-0
|align=left| Piotr Niesporek
| PTS || 6 
|2006-11-11 || align=left| Râmnicu Vâlcea
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|2-0
|align=left| Akida Yazidu
| KO || 3 (4)
|2006-07-21 || align=left| Timișoara
|align=left|
|-align=center
|Victorie
|1-0
|align=left| Nikolai Mihailov
| PTS || 4
| 2006-05-19 || align=left| Brăila
|align=left|
|-align=center

Referințe 

Boxeri români